Big Stone – firma zajmująca się modą.

Gminy w USA:
 Big Stone (ang. Big Stone Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Big Stone (ang. Big Stone Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Big Stone (ang. Big Stone Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Big Stone (ang. Big Stone County) – w stanie Minnesota
 Big Stone Lake – istnieją 2 jeziora o tej nazwie